

Patronyme 

 Carl Friedrich Bruch (1789-1857), ornithologue allemand ;  
 Hilde Bruch (1904-1984), psychanalyste et psychiatre allemande ;   
 Jean-Frédéric Bruch (1792-1874), théologien luthérien ;  
 Karl Wilhelm Ludwig Bruch (1819-1884), anatomiste allemand ;  
 Klaus vom Bruch (1952-), artiste allemand ;  
 Margarete Bruch (1882-1963), écrivaine allemande ;  
 Max Bruch (1838-1920), compositeur allemand ;  
 Ricky Bruch (1946-2011), athlète suédois, spécialiste du lancer du disque ;  
 Walter Bruch (1908-1990), ingénieur allemand ;  
 Klaus vom Bruch

Toponyme 
 Bruch est une commune française de Lot-et-Garonne.
 Bruch une commune du district de Bernkastel-Wittlich en Rhénanie-Palatinat, Allemagne.
 Les batailles d'El Bruch - El Bruch ville de Catalogne (Espagne) où les armées impériales de Napoléon I ont connu deux défaites contre la guérilla espagnole lors de la Guerre d'Espagne appelée aussi la guerre d'indépendance espagnole.
 C'est également l'ancien nom allemand des villes de Lom u Blatné et de Lom u Mostu en République tchèque.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme